Scheidler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlieb Scheidler (1747–1829), deutscher Musiker und Komponist
 Fabian Scheidler (* 1968), deutscher Autor und Dramaturg
 Karl Hermann Scheidler (1795–1866), deutscher Philosoph und Staatswissenschaftler
 Monika Scheidler (* 1962), deutsche römisch-katholische Theologin
 Penelope Scheidler (* 1996), österreichische Zirkusartistin und Tänzerin

Siehe auch:

 Schaidler
 Scheitler